Змагання з плавання на дистанції 400 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 23 липня і складались з попередніх запливів та фіналу.

Рекорди 
Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 10:52.

Фінал 
Фінал відбувся о 18:03.

Примітки 

400 метрів вільним стилем (жінки)